Por Tratado de Blois podemos referirnos a uno de los cuatro tratados firmados en la ciudad francesa de Blois a principios del siglo XVI y que afectaron directamente a la Corona de Castilla, a la Corona de Aragón, al reino de Francia y al reino de Navarra:
 I Tratado de Blois (22 de septiembre de 1504): se pactaba el matrimonio del hijo de Felipe el Hermoso (el futuro Carlos I de España) con Claudia de Francia, hija de Luis XII de Francia.
 II Tratado de Blois (12 de octubre de 1505): se concertaba entre Luis XII de Francia y Fernando el Católico el matrimonio de este último con Germana de Foix.
 III Tratado de Blois (12 de diciembre de 1509): Fernando el Católico se comprometía a ayudar al emperador Maximiliano de Austria en Italia.
 IV Tratado de Blois (18 de julio de 1512): pacto defensivo del reino de Navarra y Francia que respetaba la neutralidad de Navarra, pero que supuso la excusa para la invasión de Navarra por las tropas castellanas mandadas por Fernando el Católico.

Otros 
 Tratado de Blois de 1499: alianza firmada entre Luis XII de Francia y la república de Venecia en el contexto de las guerras italianas para colaborar en la conquista del ducado de Milán, bajo el gobierno de Ludovico Sforza.
 Tratado de Blois de 1572: acuerdo de alianza militar y libertad comercial pactada por Inglaterra y Francia en el marco de la guerra de Flandes.

Referencias